Ladislau II d'Hongria (?, 1131 - ?, 1162), fill de Bela II d'Hongria i membre de la Dinastia Árpád, fou Rei d'Hongria entre el 1161 i el 1162). Usurpà el tron al seu nebot Esteve III d'Hongria gràcies al suport de l'Emperador de Bizanci Manuel I Comnè, això no obstant, en fou desposseït als pocs mesos.

Avantpassats 

Ladislau 2
Casa d'Árpád